Громадська організація «Вільна Україна» () — естонська неурядова організація, яка підтримувала розвиток вільної та демократичної України та боротьбу за її незалежність. «Вільна Україна» стала правонаступницею руху «Допомога Україні», який сформувався на основі ініціативи громадян, що допомагали Україні.
Організація діяла в Таллінні та Тарту.

Діяльність 

Організація діє з серпня 2014 року, її основною метою було зібрати кошти для українських медиків в зоні АТО та переселенців з Донбасу. Розпочала благодійну діяльність, з концерту «Від Естонії до України» у Таллінні в центрі Сакала, де виступили естонські та українські музиканти. Концерт мав успіх і завдяки концерту було зібрано 175 635,50 євро.

Гроші збирались завдяки благодійним пожертвам - переважно в результаті благодійних концертів. Варто відзначити, що зібрані цілком направлялись на благодійні цілі, операціні витрати організації учасники покривали за свій рахунок. 

У співпраці з Естонським національним коледжом оборони були організовані інструкторські курси лікування тактичного рівня для українських медиків в Естонії. За два роки загалом 100 лікарів таким чином пройшли курси в Естонії.

Наприкінці січня 2016 року українські волонтерські організації нагородили членів асоціації медаллю «За мужність та милосердя», якою, як правило, нагороджують медиків, які брали участь у боях. Хоча НУО, звичайно, не брала участі у прямих бойових діях, внесок асоціації у боротьбу все ще вважався гідним нагороди.

У 2018 році долучились до проведення всесвітньої акції «Об’єднані прапором-2018».

Організація припинила свою діяльність у серпні 2018 р. Загальна сума фінансових пожертв, зібраних для України за чотири роки роботи, склала 287 783,95 євро.

Команда НУО «Вільна Україна»: Андрус Румм, Гайус Гіл, Йоханнес Керт, Калев Каллемець, Куїдо Кюльм, Лаурі Леммінг, Пірет Ехін, Рональд Ріїстан, Свен Салумець, Стен-Ханс Віхмар.

Примітки

Посилання 
 Спільнота Vaba Ukraina на Facebook 

Українсько-естонські відносини